Schlossbergtunnel ist der Name folgender Tunnel (mit Länge in Metern):

in Deutschland:
 Schlossbergtunnel Arnsberg (277 m), Obere Ruhrtalbahn, in Arnsberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Schlossbergtunnel Baden-Baden (275 m), Landesstraße 79a, nahe Neuem Schloss, Stadtkreis Baden-Baden, Baden-Württemberg
 Schlossbergtunnel Dillenburg (782 m), Bundesstraße 277, in Dillenburg, Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Schlossbergtunnel Erlautal (34 m), Bahnstrecke Passau-Voglau–Hauzenberg, im Schlossberg, nahe Kapfham (Thyrnau), Landkreis Passau, Bayern
 Schlossbergtunnel Greiz (270 m), Bahnstrecke Gera Süd–Weischlitz, unter dem Oberen Schloss in Greiz, Landkreis Greiz, Thüringen
 Schlossbergtunnel Heidelberg (918 m), Kreisstraße 9708, im Königstuhl, beim Heidelberger Schloss, kreisfreie Stadt Heidelberg, Baden-Württemberg
 Schlossbergtunnel (Nagoldtalbahn) (280 m), Nagoldtalbahn, beim Schlossberg der Burg Waldeck, nahe Calw, Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Schlossbergtunnel (Pfalz) (208 m), Bahnstrecke Mannheim–Saarbrücken, im Schlossberg, bei Frankenstein, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Schlossbergtunnel Schiltach (830 m), Bundesstraßen 294/462, beim Schlossberg (Ruine Schiltach), bei Schiltach, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Schlossbergtunnel Schramberg (420 m), Landesstraße 175, im Schlossberg (Burgruine Hohenschramberg), in Schramberg, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Schlossbergtunnel Tübingen, in Tübingen, im Schlossberg, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg:
 Eisenbahntunnel (288 m), Ammertalbahn (Bahnstrecke Tübingen–Herrenberg)
 Fußgängertunnel (250 m), von Neckarhalde/Alleenbrücke zum Platz Vor dem Haagtor
 Straßentunnel (290 m), Bundesstraße 296
 Schlossbergtunnel Wertheim (626 m), Bahnstrecke Lohr–Wertheim, in Wertheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

in Österreich:
 Schlossbergtunnel (Kapfenberg) (Altstadttunnel; 322 m), Leobener Straße (B 116), im Schlossberg (Burg Oberkapfenberg), in Kapfenberg, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Schlossbergtunnel Landeck (1273 m), Reschenscheideckbahn, beim Schloss Landeck, im Inntal, in Landeck, Bezirk Landeck, Tirol

in der Schweiz:
 Schlossbergtunnel (Baden AG) (80 m), an der ersten Bahnstrecke Zürich–Baden der Schweizerischen Nordbahn, nun „Tunnel-Garage“ parallel zur Hauptstrasse 3, in Baden, Kanton Aargau